Конова́ленко — фамилия.

Известные носители:
 Коноваленко, Александр Александрович (род. 1951) — украинский учёный в области астрофизики и радиоастрономии, доктор физико-математических наук.
 Коноваленко, Василий Васильевич (1929—1989) — украинский и русский скульптор, ювелир, создатель ряда уникальных скульптур малых форм в жанре камнерезно-ювелирного искусства.
 Коноваленко, Виктор Сергеевич (1938—1996) — советский хоккеист, вратарь сборной команды СССР и горьковского «Торпедо», многократный чемпион мира и Олимпийских игр.
 Коноваленко, Владимир Ануфриевич (1917—1944) — Герой Советского Союза.
 Коноваленко, Григорий Михайлович (1925—1997) — Герой Социалистического Труда, комбайнёр.
 Коноваленко, Дмитрий Николаевич (1970—2007) — игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
 Коноваленко, Стефан Селивёрстович (1920-2016) — доктор геолого-минералогических наук, профессор, научный консультант лаборатории литолого-стратиграфических исследований Волжского отделения Института геологии и разработки горючих ископаемых.
 Коноваленко, Юрий Николаевич (1928—1994) — танцор, заслуженный артист Латвийской ССР(1958).